McVeigh ist der Familienname folgender Personen:

 Charles MacVeagh (1860–1931), US-amerikanischer Diplomat und Verleger
 Franklin MacVeagh (1837–1934), US-amerikanischer Bankier und Politiker
 Lincoln MacVeagh (1890–1972), US-amerikanischer Diplomat
 Wayne MacVeagh (1833–1917), US-amerikanischer Politiker und Diplomat

Siehe auch:
 McVay
 McVeigh
 McVey
 McVie